Ruwet ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Claude Ruwet, belgischer Ornithologe
 Nicolas Ruwet (1932–2001), französischer Linguist und Romanist belgischer Herkunft

Siehe auch:
 Ruwet-Weber (Ploceus ruweti), Vogelart aus der Familie der Webervögel